Le Secret («Секрет») — десятый студийный альбом бельгийско-канадской певицы Лары Фабиан, релиз которого состоялся 15 апреля 2013 года.

Об альбоме 
Большинство песен Le Secret Лара Фабиан написала в сотрудничестве с американским композитором и исполнительницей Janey Clewer, с которой уже ранее работала над песнями Je t'appartiens (альбом Pure) и Bambina (альбом Nue).

Музыка к песне Le Secret, давшей название всему альбому, была написана израильским композитором Гиорой Линенбергом, впервые эта песня была исполнена Ларой на её акустическом концерте в Праге весной 2012 года.

Первым синглом альбома стала песня «Deux ils, deux elles» («Двое их, две их»), которая вышла в конце февраля 2013 года, а 4 апреля - клип на эту песню, в съемках которого приняли участие поклонники Лары Фабиан, приглашение на съемки всех желающих было размещено на официальной странице певицы в Facebook.

За первую неделю после релиза было продано 18 768 экземпляров альбома, что позволило занять ему первое место по продажам во Франции и Бельгии.

Список композиций 
Диск 1

Диск 2

Чарты

Примечания 

Альбомы Лары Фабиан